de Belgische gemeente Berlaar en het daar gesproken dialect
 de Belgische gemeente Berlare en het daar gesproken dialect